Lagoa Santa ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Lagoa Santa (Goiás), Bundesstaat Goiás 
 Lagoa Santa (Minas Gerais), Bundesstaat Minas Gerais